Шпюлигбах (приток Ильме)
 Шпюлигбах (приток Ленне)